Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Jamie Cudmore  : manager général
Fabien Cibray  : Entraineur
Patrick Pezery  : Entraineur

La saison

Pré-saison

Récit de la saison sportive

Transferts

Effectif

Calendrier et résultats

Pro D2

Classement de la saison régulière 

 

 

 

|}

Statistiques

Championnat de France 

Meilleurs réalisateurs

Meilleurs marqueurs

Notes et références

Liens externes 
 

2018-2019
Aix-en-Provence